Све:

 Све — археологический памятник, древнее горное архитектурно-фортификационное сооружение в Южной Сибири. 
 Све, Кристофер (род. 1982) — норвежский кёрлингист, второй игрок команды Норвегии на Олимпийских играх 2010 года.